Oktandiol se može odnositi na:

 1,2-Oktandiol, takiđe poznat kao kaprilil glikol
 1,8-Oktandiol, takiđe poznat kao oktametilen glikol